Иокунд Каппадокийский (Кесарийский) — святой мученик.

Пострадал за христианскую веру в Кесарии Каппадокийской (ныне город Кайсери, Турция) в период гонений на христиан, устроенных императором Валерианом (в 253—259 годах).

Память 11 июня.

Примечания 

Мученики
Персоналии по алфавиту
Каппадокийские святые
Святые Единой Церкви